Мине́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы: Минеева, Валентина Алексеевна (1924—2010) — чувашская народная мастерица-ткачиха, журналистка.
 Минеева, Екатерина Романовна (1922—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Минеева, Инесса Георгиевна (1936—2013) — советский и российский геохимик и минералог.
 Минеева, Людмила:
 Минеева, Людмила Христофоровна (1888—1938) — деятельница партии социалистов-революционеров.
 Минеева, Людмила Михайловна (более известна под фамилией Баконина; род. 1955) — советская фигуристка.
 Минеева, Наталья Александровна (род. 1983) — российская гребчиха-байдарочница.
 Минеева, Ольга Павловна (род. 1952) — советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Минеева, Татьяна Николаевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.

Топоним 
 Минеева — деревня в Заларинском районе Иркутской области России.